Romina Oprandi (Jegenstorf, Bern kanton, Svájc, 1986. március 29. –) svájci–olasz visszavonult hivatásos teniszezőnő. 2005–2012 között Olaszország, majd ezt követően Svájc színeiben versenyzett.

2005–2020 közötti profi pályafutása során egy páros WTA-tornát nyert meg, emellett 26 egyéni és 11 páros ITF-versenyen végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista-helyezése a 32. hely volt, ezt 2013. június 10-én érte el, párosban a legjobbjaként a 112. helyen állt 2007. május 28-án. A Grand Slam-tornákon a legjobb eredményét egyéniben a 2012-es Australian Openen érte el, ahol a 3. körig jutott.

2013-ban tagja volt Svájc Fed-kupa-válogatottjának.

Sorozatos sérülések miatt 2020 májusában jelentette be visszavonulását.

WTA döntői

Egyéni

Elveszített döntői (1) 

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Páros

Győzelmei (1) 

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

ITF döntői

Egyéni 41 (26–15)

Páros: 13 (11–2)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

További információk 
 
 
 

Olasz teniszezők
Svájci teniszezők
Berniek
Olasz nők
Svájci nők
1986-ban született személyek
Élő személyek